Lära är en samling av systematiserad information som utgör grund för hur  skeenden ska uppfattas/tolkas.

Lära kan avse en vetenskaplig teori, filosofisk uppfattning, politik åskådning eller ett religiöst trosystem.

Se även
Disciplin
Doktrin
Skolbildning
Trosbekännelse
Paradigm
Skolämne
Tes
Teori
En vetenskap
Akademiskt ämne

Tro
Typer av information